Gumpolding ist der Name folgender Orte:

 Gumpolding (Buchbach), Ortsteil der Gemeinde Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Gumpolding (Gemeinde Kirchberg-Thening), Ortschaft der Gemeinde Kirchberg-Thening, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich